Уэскар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэскар. Занимает площадь 468 км². Население — 8178 человек (на 2010 год). Расстояние — 154 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Portal de Turismo de las Comarcas de Baza y Huescar
 Microweb turística de Huéscar realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Huéscar
 Información sobre Huéscar
 Excmo. Ayuntamiento de Huéscar (véase la Guerra entre Dinamarca y Huéscar)
 Historia, fiestas, lugares de interés y gastronomía de Huéscar 

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады